Tofte ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Tofte (1902–1980), US-amerikanischer Schriftsteller
 Brit Pettersen Tofte (* 1961), ehemalige norwegische Skilangläuferin
 Carl Christian Tofte (* 1969), dänischer Buchillustrator und Rockmusiker
 Valdemar Tofte (1832–1907), dänischer Geiger und Musikpädagoge
 Marius Tofte (1894–1969), deutscher Gewerkschafter
 Per Tofte (* 1935), norwegischer Schauspieler

Tofte ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Tofte ist eine Ortschaft der Gemeinde Hurum in Norwegen
 Tofte-Gletscher auf der Peter-I.-Insel in der Antarktis

Siehe auch
 Toft
 Tofts
 Toft Hansen